Haussner ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Haussner (* 1963),  österreichischer Musiker, Komponist, Produzent, Multiinstrumentalist, Leiter des KammerChorus Klosterneuburg und Präsident der Fliegergruppe Wien im Österreichischen Aeroclub.

Siehe auch:
 Haußner
 Hausner